Lebenswecker steht für
Lebenswecker, Nadelungsgerät in der Baunscheidttherapie
Lebenswecker (Walzer) von Johann Strauss